Fáktor (tudi činítelj) se v matematiki nanaša na več pojmov:

 delitelj
 množenec ali množitelj, to je na število, katerega množimo ali s katerim množimo
 prafaktor

Drugi pomeni 
 Faktor (oddaja) - slovenska informativno-pogovorna oddaja